Флюорофор — фрагмент молекулы, придающий ей флуоресцентные свойства. Аналог хромофора.

Как правило флуорофором является карбо- или гетероциклическое ядро, которое поглощает энергию определённой длины волны и после этого выделяет энергию другой длины волны.

Количество энергии и длина волны излучаемого света зависят как от химической природы флюорофора, так и от параметров его окружения (вязкости, полярности и др.).

Применение 
Флуоресцентные молекулы с различными хромофорами широко используются в биохимии.

Свойства

См. также 
 Флуоресцентные красители
 Олигомерные красители
 Спектр
 Люминофор

Ссылки 
 Справочник. Радиоизотопы и флуорофоры

Флуоресценция